«Багдад» — советский и узбекистанский футбольный клуб из города Багдад.
  — иракский футбольный клуб из города Багдад (с 2009 по 2014 год — «Багдад»).